La route régionale R21 (autrefois dénommée Route magistrale  jusqu'au ), surnommée « Kola », est une importante voie de communication routière qui relie Saint-Pétersbourg à Mourmansk en Russie.

Présentation 
Cette route dessert la république de Carélie ainsi que l'oblast de Mourmansk.
Sa longueur est de . Une partie de son parcours final n'est pas encore de type autoroutier, notamment dans l'oblast de Mourmansk.

La R21 passe au sud du Lac Ladoga et quitte l'oblast de Léningrad pour entrer dans la république de Carélie. 
Dans la république de Carélie, la R21 traverse les villes de Petrozavodsk, Kondopoga, Medvejiegorsk, Segueja, Kem, Loukhi.
Après la ville de Loukhi, la R21 entre dans l'oblast de Mourmansk. Elle relie les villes de Kandalakcha, Poliarnye Zori, Montchegorsk, Olenegorsk, Kola et Mourmansk au bord de la mer de Barents. Elle termine son trajet dans la ville de Severomorsk.
La R21 franchit le Cercle Arctique à quelques kilomètres au sud de la frontière entre la Carélie et l'oblast de Mourmansk, au nord de Loukhi.
Elle traverse un paysage forestier à travers la péninsule de Kola et se termine à Kolttaköngäs poste frontière entre la Norvège et la Russie.

La R21 constitue la section septentrionale et orientale de la route européenne 105.

Parcours

Références

Liens internes
Liste des autoroutes de la Russie
 Route bleue

Liens externes

R21
R21